Дарк-психоделик-транс или дарк-пситранс (), также известный как тёмный псай () и др. — наиболее быстрое и искажённое ответвление психоделик-транса, с ускоренным бит-ритмом (145—180 ударов в минуту) и поэтому характеризуемое как «тёмное».
Поджанр возник в России и Германии в середине 1990-х годов. В дальнейшем стиль распространился по всему остальному миру.

Характеристики 
В дарк-трансе чаще всего не используется вокал, а атмосфера трека создаётся с помощью характерной для psy-trance бас-линии и сложнейших ритмических рисунков в партиях синтезаторов. В современном дарке широко используется множество музыкальных приёмов, например сэмплирование, полиритмия или даже синкопирование. Часто также вставляются фрагменты из других музыкальных жанров, вставляются различные звуки и фразы из фильмов ужасов, фильмов научной фантастики или из любых других источников.

Дарк, как и любой зрелый музыкальный стиль, заметно изменился со времён своего появления. Если на заре развития многие треки можно было описать просто словосочетаниями «тёмная атмосфера, инфернальные мотивы» и т. п., то на сегодняшний день этот музыкальный стиль охватывает множество настроений и мотивов — от неопределённых диссоциативно-психоделических до настоящей кибер-панк атмосферы. Также заметно вырос средний ритм композиций, если раньше дарк звучал примерно с той же скоростью, что и фуллон, то в современных треках средняя скорость ниже 150—160 bpm уже не опускается.

Атмосфера дарк-транса сформировалась на основе большого количества жанров: дарк-эмбиента, конкретной музыки, даркора, пауэр-нойза и индастриала. Одни исполнители её создают, делая её «готической» и «бродящей» (такие исполнители как Xenomorph, Parasense и Kemic-Al), другие же вносят в атмосферу транса элементы метала, особенно блэк-метала и индастриал-метала например Dark Soho, Highko, Cosmo. и Baphomet Engine.

Некоторые исполнители дарк-транса исполняют его, изменяя мелодические структуры обычного психоделик-транса с добавлением особых мелодий или эффектов (в том числе и внетрансового характера), примером является N3XU5, Darkpsy, , Kalilaskov AS и Fungus Funk, а также другие исполнители этого направления.

Представители 
 Petran
 Gu
 Confo
 Orestis
 Silent Horror
 Ulvae
 Lab
 Via Axis
 Konebu
 Arjuna
 Blisargon demogorgon
 Wing Ping
 Mechanical Species
 Dohm
 DiComPres
 Cosmo
 Zik
 Polyphonia
 Baphomet Engine
 Savage Scream
 Soulbringer
 Derango
 Psykovsky
 Kindzaza
 ImaginaeRoom
 Dark Soho
 Mark Day
 Farebi Jarebi
 Fobi
 Oroboro

Примечания

Ссылки 
 http://osom-music.com/
 http://www.ektoplazm.com/style/darkpsy
 http://www.triplag.com/
 http://www.goagil.com/

Жанры транс-музыки
Психоделическая музыка